Alleghany é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Alleghany (Carolina do Norte)
Condado de Alleghany (Virgínia)

Existem também dois condados designados como Condado de Allegany:
Condado de Allegany (Maryland)
Condado de Allegany (Nova Iorque)

e ainda um condado designado Condado de Allegheny:
 Condado de Allegheny (Virgínia)

Desambiguações de topônimos